Michael Balter ist der Name folgender Personen:

* Michael Balter (Journalist), amerikanischer Journalist und Autor 
 Michael Balter (Politiker) (* 1976), belgischer Politiker